Порсуков — фамилия; имеет женскую форму Порсукова.
 Порсуков, Артур Абдулмуслимович (род. 1978) — российский мастер ушу;
 Порсуков, Али Абакарович (1969—2002) — российский кикбоксер;